Sejladsen i Laser Radial jolle under Sommer-OL 2016 fandt sted i perioden 8. august - 15. august 2016.

Medaljefordeling

Turneringsformat 
Der var kvalificeret 37 nationer til konkurrencen, der blev afviklet med ti indledende sejladser efterfulgt af en medaljesejlads for de ti bedst placerede både.

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Resultater 

Bemærkninger til sejladserne:
 1. sejlads: Den litauiske båd, der var blevet nummer to i sejladsen, blev efterfølgende diskvalificeret for tyvstart og fik tildelt 38 points i stedet for de points de 2 hun ellers havde opnået. Den kroatiske båd blev diskvalificeret og fik ligeledes tildelt 38 points.
 2. sejlads: Den kinesiske båd, der var blevet nummer fire i sejladsen, blev efterfølgende diskvalificeret på baggrund af en protest fra den amerikanske båd, hvor den kinesiske båd ikke var gået af vejen. Kina fik således 38 points i stedet for fire. 
 3. sejlads: Den danske båd, der var blevet nummer fem i sejladsen, blev efterfølgende diskvalificeret på baggrund af en protest fra den kroatiske båd på grund af spærring ved starten. I forbindelse med starten blev den finske båd påsejlet af den brasilianske båd og knækkede roret og kunne derfor ikke sejle sejladsen. Den finske blev efterfølgende tildelt 8,6 points for denne sejlads.
 5. sejlads: Bådene fra Algeriet og Caymanøerne fuldførte ikke sejladsen og fik derfor tildelt 38 points. 
 6. sejlads: Bådene fra Algeriet og Caymanøerne fuldførte ikke sejladsen og fik derfor tildelt 38 points.
 7. sejlads: Den kroatiske båd fuldførte ikke sejladsen og fik derfor tildelt 38 points. Den kinesiske båd blev diskvalificeret fra en niendeplads efter en protest fra den amerikanske båd, da den kinesiske båd ikke gik af vejen på den sidste strækning før mål. 
 8. sejlads: Båden fra Algeriet stillede ikke til start og fik derfor tildelt 38 points. Den kinesiske båd blev diskvalificeret og tildelt 38 points for en fejl i starten. 
 9. sejlads: Båden fra Algeriet stillede ikke til start og fik derfor tildelt 38 points. Bådene fra Singapore og Thailand tyvstartede og blev derfor diskvalificeret og tildelt 38 points. 
 10. sejlads: Båden fra Algeriet stillede ikke til start og fik derfor tildelt 38 points.
 Medalje sejlads: De 10 bedst placerede både efter de første 10 sejladser mødtes i medaljesejladsen. Bådene fra Sverige og USA fik en tillægsstraf på 2 points for mindre fejl med deres udstyr.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://jsaf-osc.jp/_userdata/2016_RioOlympic_qualification_system.pdf  
 http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Sailing.pdf 
 http://www.sailing.org/olympics/rio2016/qualification/sailors.php#.V4muojPr0s0  
 http://www.sailing.org/tools/documents/201506Rio2016QualificationSystemFINALSailingEN-%5B18947%5D.pdf

Laser Radial